Poliția Capitalei poate fi:

Direcția Generală de Poliție a Municipiului București, România
Direcția de Poliție a Municipiului Chișinău, Republica Moldova